Chione amathusia är en musselart som först beskrevs av Philippi 1844.  Chione amathusia ingår i släktet Chione och familjen venusmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Venusmusslor
amathusia